Valerián Aleksándrovich Zorin (; 1 de enero de 1902-14 de enero de 1986) fue un diplomático soviético recordado por su confrontación con Adlai Stevenson el 25 de octubre de 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba.

Vida y carrera 
Zorin nació en Novocherkask. Después de unirse al Partido Comunista soviético en 1922, mantuvo una posición administrativa en un Comité de Moscú y el Comité Central del Komsomol hasta 1932. En 1935 se graduó en el Instituto Comunista de Educación (Высший коммунистический институт просвещения). En 1935-1941, Zorin trabajó en varias asignaciones para el partido y como profesor. En 1941-1944, trabajo en Ministerio de Asuntos Exteriores. En 1945-1947, Zorin era el embajador soviético para Checoslovaquia. En 1948,  ayudó organizar el golpe de Estado checoslovaco. En 1947-1955 y otra vez en 1956-1965, fue Ministro de Diputado de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética. Al mismo tiempo, contrajo otras posiciones, incluyendo representante soviético permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU en 1952-1953. En 1955-1956, Zorin era el embajador soviético para la República Federal Alemana. En 1956-1965, representó nuevamente a la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad de la ONU, el cual dirigió su conocida confrontación con Adlai Stevenson el 25 de octubre de 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba.

Tras el asesinato de John F. Kennedy en 1963, Zorin hizo unas polémicas declaraciones sobre las potenciales causas del asesinato del presidente, rechazando creencias que Kennedy había sido matado por Lee Harvey Oswald, especulado que el asesinato podría haber sido provocado por el punto de vista de Kennedy respecto de derechos civiles y la "escoria" del Sur americano.

En 1965-1971, Zorin sirvió como el embajador soviético de Francia. En 1971, se convirtió en embajador de misiones especiales en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética. En el 22.º y 23.º Congreso del PCUS en 1961 y 1966, Zorin fue elegido para el Comité Central del PCUS.

Premios y reconocimientos 
Zorin fue condecorado con tres Órdenes de Lenin, tres otras órdenes y numerosas medallas.

Zorin en la televisión 
En el juego televisivo Los Misiles de octubre de 1974, Valerián Zorin fue caracterizado por Will Kuluva, en la película Trece Días (2000) por Oleg Vidov. En 2013. en la serie de televisión checa (České století), fue caracterizado por el cantante de ópera Vladímír Koval.

Diplomáticos de la Unión Soviética
Representantes permanentes de la Unión Soviética ante las Naciones Unidas
Fallecidos en Moscú
Miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética
Galardonados con la Orden de la Amistad de los Pueblos